Il singolare del torneo di tennis Bologna Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Mark Cox 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Rod Laver (quarti di finale)
 Jan Kodeš (secondo turno)
 Arthur Ashe (campione)
 Adriano Panatta (quarti di finale)

 Roger Taylor (semifinali)
 Björn Borg (primo turno)
 Mark Cox (finale)
 Roscoe Tanner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1974